"Superstar" (Pede B sang), fra 2008
 "Superstar" (Christine Milton sang), 2003, sangen blev senere udgivet af Jamelia
 "Superstar" (Delaney og Bonnie sang), 1969,
 "Superstar" (Ice Prince sang), 2011
 "Superstar" (Jade MacRae sang), 2005
 "Superstar" (Jesus Christ Superstar sang), 1970
 "Superstar" (Lupe Fiasco sang), 2007
 "Superstar" (Madonna sang), 2012
 "Superstar", af Saliva fra Every Six Seconds, 2001
 "Superstar" (Toy-Box sang), 2001
 "Superstar" (TVXQ sang), 2011
 "Superstar (Remember How You Got Where You Are)", af The Temptations, 1971
 "Superstars" (sang), af David Fonseca, 2007
 "Superstar", af Böhse Onkelz, fra Adios, 2004
 "Superstar", af Geri Halliwell, fra Passion, 2005
 "Superstar", af Ja Rule fra Pain Is Love 2, 2012
 "Superstar", af Lisa fra albummet Juicy Music, 2003
 "Superstar", af RuPaul fra Glamazon, 2011
 "SuperStar", af Taylor Swift fra Fearless, 2009
 "(Rock) Superstar", af Cypress Hill, udgivet med en B-side kaldet "(Rap) Superstar", almindeligvis kaldet "Superstar", uanset versionen, 2000
 "Süper Star (Sibel Tüzün sang)", Tyrkiets sang til det internationale Melodi Grand Prix i 2006
 "Super Star", koreansk sang ag Kwon Ji Yong
 "Super Star", kinesisk sang af S.H.E. fra Super Star (S.H.E album)